Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Petit Lion, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Petit Lion
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Petit Lion